Трошель — немецкая фамилия.

 Трошель, Франц Герман (1810—1882) — немецкий зоолог.
 Трошель, Юлиус (1806—1863) — немецкий скульптор.